Valto est un prénom finnois pouvant désigner:

Prénom
 (1908-1977), homme politique finlandais
, pionnier finlandais de l'aviation
 (né en 1933), designer d'intérieur finlandais
 (né en 1939), homme politique finlandais
Valto Olenius (1920-1983), athlète finlandais en saut à la perche

Homonymie de prénom
Prénom finlandais